Саган — фамилия и топоним.
 Герцогство Саган (совр. Жагань). Его герцогини:
 Саган, Вильгельмина (1781—1839) — светская дама, писательница, хозяйка литературного салона.
 Саган, Доротея (1793—1862) — знаменитая аристократка, герцогиня.
 Саган, Карл (1934—1996) — американский астроном.
 Саган, Линда (род. 1940) — американская художница и писательница, работавшая художником при создании Пластинок «Пионера», а также участвовавшая в создании Золотой пластинки «Вояджера». Жена Карла Сагана.
 Саган, Петер (род. 1990) — словацкий профессиональный шоссейный велогонщик.
 Саган Сэцэн — монгольский летописец.
 Саган, Франсуаза (1935—2004) — французская писательница и драматург.
 Саган, Юрай (род. 1988) — словацкий профессиональный шоссейный велогонщик.
 Саган (балка) — памятник природы в Башкирии.
Кино
 «Саган» (фр.) — биографический кинофильм о жизни Франсуазы Саган, 2008, Франция, реж. Диана Кюрис.
Гидроним
  — река в Эфиопии.

См. также 
 (2709) Саган — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.
 Саган-Оол, Олег Карламович (1912—1971) — тувинский советский писатель, поэт, прозаик и переводчик, драматург.
 Парацельс называл стихийные элементали — «саганы».